Okręty US Navy o nazwie USS "Ajax":

 Pierwszy "Ajax" był monitorem służącym w latach 1871 - 1898
 Drugi "Ajax" (AG-15), wcześniej noszący nazwę "Scindia" był węglowcem, zakupionym w 1898 i później przerobionym na tender wodnosamolotów.
 Trzeci "Ajax" (AC-14)
 Czwarty "Ajax" (AR-6) był okrętem naprawczym służącym w latach 1943 - 1986
Ajax